Manfred Kersch (1913-1994), athlète allemand ;
 Daniel Kersch (1961), homme politique luxembourgeois.